Andreï Aleksandrovitch Tchibissov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Prokopievsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Chakhtior Prokopievsk, il débute en senior dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2011. Il poursuit sa progression dans la VHL avec le Roubine Tioumen en 2013-2014. En 2014, il rejoint le Iougra Khanty-Mansiïsk dans la KHL.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Jets de Winnipeg. En 2019-2020, il part en Amérique du Nord et est assigné par les Jets au Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey. Il dispute deux matchs dans la LNH avec les Jets, le premier le  face aux Blackhawks de Chicago.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Chakhtior Prokopievsk || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Chakhtior Prokopievsk || Pervaïa Liga || 38|| 7|| 12|| 19|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Chakhtior Prokopievsk || Pervaïa Liga || 12|| 7|| 4|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Roubine Tioumen || VHL || 40|| 6|| 8|| 14|| 8|| 22|| 5|| 6|| 11|| 6
|-
| 2013-2014 || Tioumenski Leguion || MHL || 15|| 11|| 9|| 20|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 43|| 4|| 7|| 11|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Roubine Tioumen || VHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| 10|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2015-2016 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Ak Bars Kazan || KHL || 37|| 0|| 6|| 6|| 20|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || Bars Kazan || VHL || 2|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 49|| 5|| 6|| 11|| 84|| 5|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2016-2017 || Bars Kazan || VHL || 4|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bars Kazan || VHL || 14|| 5|| 3|| 8|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 31|| 9|| 7|| 16|| 12|| 11|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 50|| 7|| 13|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| Moose du Manitoba || LAH || 53|| 7|| 18|| 25|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 58 || 17 || 20 || 37 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 48 || 19 || 15 || 34 || 20 || 24 || 6 || 7 || 13 || 26
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1993
Naissance dans l'oblast de Kemerovo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie